Відділення — найменше штатне військове формування
 Машинне відділення — технічне приміщення на кораблі
 Охоронне відділення — назва місцевих органів департаменту поліції МВС, які здійснювали політичний розшук у Російській імперії
 Поштове відділення — об'єкт поштового зв'язку, який здійснює прийом, сортування, відправку, обробку і доставку пошти

Див. також 
 Відділ
 Ізоляція
 Сепаратизм